Samson and Delilah (lied), een taditioneel lied, onder andere bekend van de uitvoering van de Grateful Dead
 Samson et Dalila (opera) (1877 première), een grand opéra van de Franse componist Camille Saint-Saëns
 Samson et Dalila (film) (1902), een Franse film van Ferdinand Zecca
 Samson und Delila (1922), een Oostenrijkse stomme film van Alexander Korda
 Samson and Delilah (1949), een Amerikaanse film van Cecil B. DeMille
 Samson and Delilah (Middle of the Road) (1972), een nummer van Middle of the Road
 Samson and Delilah (1984), een Amerikaanse televisiefilm van Lee Philips
 Samson and Delilah (1985), een Britse korte film van Mark Peploe
 Samson and Delilah (1996), een Duits-Italiaans-Amerikaanse televisiefilm van Nicolas Roeg
 Samson and Delilah (2009), een Australische film van Warwick Thornton
 Samson & Delilah (album) (2013), een studioalbum van de Britse zangeres VV Brown uit 2013